Barga – miejscowość we Włoszech
 Barga (Hulun Buir) – półpustynna równina w północno-wschodnich Chinach